Jour des martyrs :
 Jour des martyrs (Panama), jour férié au Panama 
 Jour des martyrs (Togo)
 Jour des martyrs (Bénin)
 Jour des martyrs (Angola)
  en Albanie
  en Inde